Списак општина у вилајету Адана, Турска из августа 2010. године.

Списак је сортиран абецедно А-З (по турској абецеди и правопису), као Окрузи->Општине.

Референце 

Адана (вилајет)
Адана